Rudolf von Beckerath ist der Name folgender Personen:

* Rudolf von Beckerath (Weingutbesitzer) (1833–1888), deutscher Weingutbesitzer 
 Rudolf von Beckerath (Jurist) (1863–1945), deutscher Jurist, Landrat und Polizeipräsident
 Rudolf von Beckerath (1907–1976), deutscher Orgelbauer, siehe Rudolf von Beckerath Orgelbau#Geschichte

Rudolf von Beckerath steht für:

 Rudolf von Beckerath Orgelbau, deutsches Orgelbauunternehmen